Profunditat, distància d'un element respecte a un pla de referència 
 Profunditat, sensació o percepció de la profunditat, habilitat visual de percebre el món en tres dimensions
 Profunditat de camp, espai que hi ha entre dos punts, pròxim i llunyà
 Profunditat de color, quantitat de bits d'informació necessaris per representar el color d'un píxel en una imatge digital 
 Profunditat de passada, amplada de tall que té una eina de torn o de fresadora
 Profunditat d'un cràter
 Timó de profunditat, superfície estabilitzadora a la part del darrere d'una aeronau que controla la seva orientació 
 Càrrega de profunditat, arma contra submarins